Steinenbrück steht für:

 Steinenbrück (Gummersbach), Stadtteil von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinenbrück (Overath), Stadtteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Steinbrück
 Steinenbrücke